Женский кубок УЕФА 2003/04 годов — 3-й розыгрыш Женского кубка УЕФА. Победителем турнира второй раз подряд стал шведский «Умео», в финале по сумме двух матчей обыгравший немецкий «Франкфурт».

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1 

 Бельгийский «Лебеке-Алст» снялся с турнира

Группа 2

Группа 3

Групповой турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Статистика турнира на rsssf.com
 UEFA Women’s Cup 2003/04 — PVV

2003 год в женском футболе
Футбол в Европе в 2003 году
Футбол в Европе в 2004 году
2003